Pierre Bacquié-Fonade félibre toulousain
 Bernard Bacquié historien de l’aviation